Kylix puede referirse a:

 Kílix (κύλιξ, "cáliz" o "copa"), una forma típica de la cerámica griega clásica.
 Kylix, género de moluscos de la familia Drilliidae.
 Kylix (entorno de desarrollo) de Linux.